Koninklijke Sportkring Heist (K.SK. Heist) is een Belgische voetbalclub uit Heist-op-den-Berg. De club is aangesloten bij de KBVB met stamnummer 2948 en heeft wit en blauw als kleuren. De club heeft meer dan 20 ploegen in competitie; de eerste ploeg speelt sinds 2016 in de Eerste klasse amateurs. Ook de eerste damesploeg speelt in de nationale reeksen van het damesvoetbal.

Geschiedenis 
De club werd opgericht als Football Club Heist Sportief in september 1940. Tot januari 1941 speelde de ploeg bij de Vlaamse Voetbalbond, een met de KBVB concurrerende amateurvoetbalbond. In het voorjaar van 1941 maakte men de overstap naar de KBVB, waar men stamnummer 2948 kreeg toegekend.

Heist Sportief ging van start in de Antwerpse provinciale reeksen. In 1942/43 speelde men in Derde Provinciale en vanaf 1943 een tiental jaar in Tweede Provinciale. In 1953 speelde de club nog in Eerste Provinciale, maar in 1954 stootte FC Heist Sportief voor het eerst in zijn bestaan door naar de nationale reeksen. In zijn eerste seizoen in Vierde Klasse eindigde de ploeg meteen in de subtop. Heist Sportief kon zich de volgende jaren handhaven in Bevordering, tot men in 1962 afgetekend op de laatste plaats strandde. Na acht seizoenen nationaal voetbal zakte de club weer naar de provinciale reeksen.

FC Heist Sportief bleef zes jaar in Eerste Provinciale, tot men in 1968 opnieuw promotie naar Vierde Klasse afdwong. Het eerste seizoen na de promotie eindigde de ploeg er al meteen als tweede in zijn reeks. Tot begin jaren 80 bleef de club het goed doen, en eindigde meestal in de subtop, met daarbij zelfs enkele tweede plaatsen. In 1982 werd Heist Sportief echter voorlaatste, en zakte zo na 14 jaar weer naar Eerste Provinciale.

Het verblijf daar zou maar drie jaar duren, want in 1985 kon Heist Sportief opnieuw de promotie afdwingen en een opmars inzetten. Het eerste seizoen terug in Vierde eindigde Heist Sportief op een derde plaats, op amper twee punten van SV Mol en FC Heultje. Het jaar nadien slaagde Heist Sportief er zelfs in zijn reeks te winnen en zo stootte de club in 1987 voor het eerst in zijn bestaan door naar Derde Klasse. Ook daar deed de club het de eerste jaren goed, met al een tweede plaats in het tweede seizoen in Derde Klasse. Bij het 50-jarig bestaan in september 1990 werd de club "koninklijk" en werd de naam KFC Heist Sportief.

De club kreeg het echter moeilijk in 1994 en eindigde op een afgetekende voorlaatste plaats, slechts een punt boven KFC Heultje, dat meteen degradeerde. Heist Sportief kon nog via de eindronde proberen om de degradatie te vermijden, maar daarin verloor het na strafschoppen van KFC Roeselare. Na zeven jaar zakte de club zo weer naar Vierde Klasse. Ook in Vierde Klasse ging het twee jaar later mis. Heist Sportief werd allerlaatste in zijn reeks en verdween zo in 1995 na elf seizoenen weer naar het provinciaal voetbal.

Men besloot dat jaar om de krachten te bundelen met een andere club uit de gemeente, KSV Heist-op-den-Berg. Deze club was ongeveer even oud als KFC Heist Sportief, aangesloten bij de KBVB met stamnummer 3242 en actief in de provinciale reeksen. De fusieclub werd Koninklijke Sportkring Heist genoemd en speelde verder met stamnummer 2948 van Heist Sportief. De paars-witte kleuren van Heist Sportief werden vervangen door een blauw-wit-groene uitrusting, naar de kleuren van de gemeente. K.SK. Heist werd zijn eerste jaar in Eerste Provinciale meteen kampioen en kon zo in 1997 als fusieclub terugkeren naar Vierde Klasse. Het eerste jaar in Vierde Klasse eindigde Heist in de staart van de rangschikking, maar toch had men een plaats in de eindronde kunnen afdwingen. Daarin was Stade Leuven echter te sterk. Het bleef moeilijk voor K.SK. Heist in Vierde Klasse en in 2000 eindigde men dan ook op twee na laatste, op een degradatieplaats, en de club zakte weer naar de provinciale reeksen.

Drie jaar later, in 2003, won K.SK. Heist weer de titel in Eerste Provinciale en keerde zo terug in Vierde Klasse. Ditmaal kon de ploeg er zich wel goed handhaven en eindigde jaar na jaar in de subtop. In 2008/09 won KSK Heist uiteindelijk zijn reeks en promoveerde zo na 15 jaar opnieuw naar Derde Klasse.

In 2008 werden ook de damesploegen van Ladies Heist-op-den-Berg ondergebracht in de club. Deze damesclub was het vroegere FC Astrio Begijnendijk, dat met stamnummer 7583 bij de KBVB was aangesloten en in de jaren 80 en 90 een topper was in het Belgische damesvoetbal. Het veroverde in die glorieperiode drie landstitels.

In het seizoen 2009/10 werd Heist al meteen kampioen in Derde Klasse A. Na twee titels op rij promoveerde de club zo voor het eerst naar Tweede Klasse. Sinds de competitiehervorming in 2016 komt Heist uit in de Eerste klasse amateurs.

Resultaten

Externe links 
 Officiële website

Heist
Sport in Heist-op-den-Berg
Sportvereniging in Antwerpen (provincie)